El monte Aural es una montaña de  que se sitúa en la cordillera de los montes Cardamomo siendo el de más altura de estos y de su país, Camboya. Está al lado de Chhnang. Es un monte al que subían los antiguos chinos para rezar y, siendo así hoy es un lugar sagrado para muchas religiones de Camboya.

Montañas de Camboya